Castagnède ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Castagnède (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
 Castagnède (Pyrénées-Atlantiques) im Département Pyrénées-Atlantiques